Albino Rodríguez Leal (Vigo, Pontevedra, España, ) es un exfutbolista español que se desempeñaba como Medio-centro.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en yojugueenelcelta
 Ficha en ceroacero

Futbolistas de la provincia de Pontevedra
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1950
Futbolistas del Real Club Celta de Vigo en los años 1960
Futbolistas de la Unión Deportiva Melilla
Nacidos en Vigo